Ptiolina är ett släkte av tvåvingar. Ptiolina ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäppflugor
Ptiolina